Капелле () — община в провинции Зеландия (Нидерланды). Административный центр — город Капелле. По данным на 1 апреля 2011 года население общины составляло 12.386 человек.

История 
Община была образована 1 января 1970 года путём объединения находящихся на полуострове Зёйд-Бевеланд общин Капелле (ранее созданной путём слияния общин Схоре и Эверсдейк) и Вемелдинге.

Состав 
В состав общины Капелле входят следующие населённые пункты (в скобках — численность населения на 1 января 2010 года):
 Капелле (7077)
 Вемелдинге (3100)
 Бизелинге (1709)
 Схоре (517)

Известные уроженцы 
 Ян Петер Балкененде (р.1956) — премьер-министр Нидерландов (2002—2010)

Примечания 

Общины провинции Зеландия